Nordaustralien bezeichnet: 

 allgemein den Norden Australiens, siehe Geographie Australiens
 eine britische Kolonie im Norden und Nordosten Australiens, siehe North Australia (Kolonie),
 ein australisches Bundesterritorium, siehe North Australia (Territorium) 
 gegebenenfalls auch das Nordterritorium nach seiner Umwandlung in einen Bundesstaat, siehe Northern Territory#Geschichte